Edwin Abbott ou Abbot peut faire référence à :

  (1808-1882) ;
 Edwin Abbott Abbott (1838-1926) ;
  (1834-1927) ;
 Edwin Milton Abbott (1877-1940), avocat, auteur et poète américain ;
  ;
  (1909-1976).

Source de la traduction